Заозе́рний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Заозерний провулок — провулок у місті Київ.
 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Заозерні провулки — шість провулків у місті Львів.
 Заозерний провулок — провулок у місті Суми.

Провулки